DE, De, de sau dE poate fi:

Litere
 De (alfabetul chirilic), literă din alfabetul chirilic.

Coduri 
 Germania, codul ISO 3166-1 al acestei țări (din germaă: Deutschland)
 limba germană, codul ISO 639 alpha-2 (din germană: Deutsch)
 Delaware, codul poștal al acestui stat SUA
 Condor Airlines, codul IATA pentru această companie aeriană

Știință  

 Diatomaceous earth, un tip de mineral
 "dE", clasificarea pentru galaxii eliptice pitice (conform, dwarf elliptical galaxy.
 "De", în Codul Morse, se referă la "de la" într-un schimb de mesaje.

Alte întrebuințări 

 De, conceptul de virtute în daoism. 
 Destroyer escort, un semn al clasificării vapoarelor Flotei SUA
 Desert Eagle, un pistol semi-automat de calibru mare produs de Magnum Research, inc.
 Dark Elf, o rasă din genul fantasy
 Desktop environment, mediul în care sunt folosite calculatoare desktop
 Deus Ex, un joc video
 Digital Extremes, un distribuitor de jocuri video
 Douwe Egberts, o marcă de cafea
 Devo, o formație
 de, numele unei categorii de hărți din jocurile video Counter-Strike și Counter-Strike: Source unde se plasează și se dezamorsează bombe